Le coup des deux pôles désigne toute combinaison du jeu de dames qui aboutit au motif de deux dames s'opposant à chaque extrémité de la grande diagonale.

Nous devons l'appellation de ce coup, en 1947, à Louis Coutelan et Rodolphe Cantalupo.

Principe du coup des deux pôles 

Lorsqu'une dame noire et une dame blanche occupent les cases angulaires 5 et 46, celle qui doit jouer se fait obligatoirement prendre. Ce motif est appelé « enfermé sur la grande diagonale ».

Le coup des deux pôles est l'un des pièges à éviter à trois dames contre une. C'est souvent aussi l'une des menaces du coup du marquis.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

deux poles